Název Lipenský potok má více vodních toků:

 Lipenský potok (přítok Hasiny) – levostranný přítok Hasiny v okrese Louny
 Lipenský potok (přítok Lučního potoka) – levostranný přítok Lučního potoka v okrese Plzeň-sever
 Lipenský potok (přítok Něčínského potoka) – pravostranný přítok Něčínského potoka v okresech Přerov a Nový Jičín